D-Block & S-Te-Fan — нидерландский хардстайл дуэт, состоящий из диджеев — Дидерика Баккера и Стефана ден Даса. Они начали сотрудничество в 2004 году. В детстве Баккер помогал отцу писать электронную музыку, что позволило ему освоить музыкальные навыки в раннем детстве. В 1990-х годах ден Дас был большим поклонником хэппи хардкора, откуда и черпал вдохновение. Объединение музыкантов в команду было очень удачным, после чего они уже выступали на таких фестивалях, как Qlimax, DefQon 1, Thrillogy, и Q-Base.

Первоначально они издавались под лейблом «Next Chapter Records», одна позднее подписали контракт с Scantraxx. Баккер и ден Дас в 2009 году записали гимн для фестиваля Qlimax, под названием «The Nature Of Our Mind». Это произошло через несколько месяцев после релиза их первого альбома «Music Made Addictz».

В 2010 году дуэт был включён журналом DJ Mag в сотню лучших диджеев, заняв 73 место в рейтинге, на основе читательского голосования. В 2011 году музыканты улучшили позицию, заняв 40 место в рейтинге. Годом позднее D-Block & S-te-Fan упали в рейтинге на 24 позиции и заняли 64 место. В 2013 году дуэт занял 72 место в TOP 100 лучших диджеев.

Выпущенные композиции

Примечания

Ссылки 
 Биография

Музыкальные коллективы Нидерландов
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Хардстайл-исполнители